Профессиона́льные уча́стники ры́нка це́нных бума́г — индивидуальные предприниматели, включённые в единый реестр инвестиционных советников, и юридические лица, которые осуществляют следующие виды деятельности:
 брокерская деятельность;
 дилерская деятельность;
 деятельность форекс-брокера;
 деятельность по управлению ценными бумагами;
 депозитарная деятельность;
 деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
 деятельность по инвестиционному консультированию;
 предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Лицензирование 
Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляются на основании специального разрешения — лицензии, выдаваемой центральным банком. Банк России контролирует деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и принимает решение об отзыве выданной лицензии при нарушении законодательства РФ о ценных бумагах. Получение лицензии предполагает наличие персонала с оговоренным уровнем квалификации. Центральный банк России устанавливает критерии финансовой устойчивости и приемлемого уровня риска, а также контролирует их соблюдение.

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг также контролируется путем выдачи:
 лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
 лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра.

Ограничения 
Кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законом для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Федеральным законом № 39-ФЗ из профессиональных участников рынка ценных бумаг были исключены кредитные организации, а также индивидуальные предприниматели.

В целях предотвращения конфликта интересов:
 Осуществление деятельности по ведению реестра не допускает её совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
 Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который совмещает на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг и/или клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, или с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами не может выполнять операции:
 расчётного депозитария, то есть организовывать централизованное депозитарное обслуживание сделок с ценными бумагами, заключаемых между профессиональными участниками рынка ценных бумаг на фондовых биржах или у других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, осуществлять переводы ценных бумаг по депозитарным счетам профессиональных участников рынка ценных бумаг по итогам таких сделок;
 клирингового центра, то есть организовывать централизованный клиринг обязательств между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, вытекающих из указанных выше сделок;
 расчётного центра (относится к кредитным организациям), то есть организовывать централизованные денежные расчёты (переводы) между профессиональными участниками рынка ценных бумаг по итогам указанных выше сделок.
 Профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему право на осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, запрещается осуществлять указанные виды деятельности в отношении ценных бумаг зависимых от него организаций, а также дочерних организаций от зависимых организаций данного профессионального участника рынка ценных бумаг. Данный запрет не распространяется на размещение таких ценных бумаг на первичном рынке и на их обслуживание (выплату доходов, погашение, передачу информации и т. п.), а также на дилерскую деятельность на вторичном рынке в отношении долговых ценных бумаг указанных организаций.
 Кредитной организации, управляющей созданными ею общими фондами банковского управления, запрещается инвестировать средства этих фондов в ценные бумаги зависимых от неё организаций, а также дочерних организаций от зависимых организаций данной кредитной организации.

Но допускается совмещение следующих видов деятельности:
 брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность;
 клиринговая деятельность и депозитарная деятельность;
 деятельность по организации торговли и клиринговая деятельность.

Примечания

Источники 
 

Гражданское право
Рынок ценных бумаг